Helisoma är ett släkte av snäckor som beskrevs av William Swainson 1840. Helisoma ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Posthornssnäckor
Helisoma